Сарыджалы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Сарыджалы (Агдамский район)
 Сарыджалы (Агджабединский район)
 Сарыджалы (Джебраильский район)
 Сарыджалы (Тертерский район)